

Діп-Рівер — місто, штат Коннектикут
 Діп-Рівер — місто, штат Айова
 Діп-Рівер — переписна місцевість, штат Вашингтон